Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления — совещательный орган при Президенте Российской Федерации, работающий в целях совершенствования государственной политики в области местного самоуправления.

История 
Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 1995 г. № 874 образован Совет по местному самоуправлению при Президенте Российской Федерации. Этим же указом утверждено Положение о Совете и его состав.

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 1997 г. № 531 образован Совет по местному самоуправлению в Российской Федерации. Указ Президента от 24 августа 1995 г. № 874 признан утратившим силу. Положения о Совете утверждались Указами Президента Российской Федерации от 29 мая 1997 г. № 531 и от 13 ноября 1998 г. № 1373.

Указом Президента Российской Федерации от 28 мая 2004 г. № 701 признаны утратившими силу Указы Президента Российской Федерации от 29 мая 1997 г. № 531 (которым образован Совет), от 13 ноября 1998 г. № 1373 (которым утверждено последнее Положение о Совете) и от 25 сентября 1999 г. № 1271 (которым утвержден последний состав Совета). Совет прекратил работу.

Указом Президента Российской Федерации от 2 ноября 2007 г. № 1451 образован Совет при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Этим же указом утверждено Положение о Совете.

Основные задачи Совета 

 Разработка государственной политики в области местного самоуправления и мер по её реализации;
 Обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при реализации государственной политики в области местного самоуправления;
 Рассмотрение проектов федеральных законов, а также проектов указов и распоряжений Президента Российской Федерации по вопросам местного самоуправления;
 Рассмотрение проектов федеральных программ, затрагивающих вопросы местного самоуправления;
 Подготовка ежегодных докладов о положении дел в области местного самоуправления и направлениях его развития;
 Развитие сотрудничества с международными и зарубежными организациями и иностранными государствами в области местного самоуправления;
 Осуществление взаимодействия с общественными объединениями, занимающимися вопросами местного самоуправления;
 Пропаганда и разъяснение целей и задач государственной политики в области местного самоуправления.

Практическая деятельность 
Первоначальная роль Совета состояла в подготовке и обсуждению нормативной базы для проведённой Борисом Ельциным реформы муниципального управления. Принятая в 1993 году Конституция РФ декларировала новый взгляд на взаимоотношения органов местного самоуправления и государственной власти, выведя муниципалитеты из вертикали государственного управления. Законодательство РСФСР этой концепции не соответствовало и руководство России столкнулось с необходимостью принятия большого пакета документов, призванного обеспечить работу муниципальных органов в рамках новой Конституции. Созданный в 1995 году Совет по местному самоуправлению при Президенте Российской Федерации стал одной из площадок, на которой шла подготовка нового законодательства, в частности — Федерального закона РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 154-ФЗ.

Состав Совета

Примечания 

Консультативные органы при президенте Российской Федерации
Упразднённые органы при президенте Российской Федерации
Местное самоуправление в Российской Федерации